Осівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Осівська сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район